Des Pudels Kern steht für:
 eine Redewendung, die auf Goethes Faust I zurückgeht, siehe Faust. Eine Tragödie#Studierzimmer (I) – Pudelszene: Faust, Mephisto
 Des Pudels Kern (1958) (The Horse's Mouth), britischer Spielfilm von Ronald Neame
 Des Pudels Kern (1975), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Vojtěch Jasný
 Des Pudels Kern (Roman) (The Horse's Mouth), Roman von Joyce Cary (1944)
 Des Pudels Kern (Lied), Musikstück des Liedermachers Ulrich Roski (1974)